Brailovsky (Brailovski, Brailowsky):
 Antonio Elio Brailovsky (1946), un escritor y economista argentino;
 Daniel Brailovsky (1958), exfutbolista, comentarista y entrenador argentino;
 Alexander Brailowsky, pianista francés.
 Raquel Brailowsky, antropóloga paraguaya.